

Personas 
 Miguel Alemán González (1877-1929), militar mexicano.
 Miguel Alemán Valdés (1900-1988), abogado, empresario y político mexicano.
 Miguel Alemán Velasco (1932), escritor, abogado y político mexicano.
 Miguel Alemán Magnani (1966), empresario mexicano.

Geografía y lugares 

 Miguel Alemán, localidad del municipio de Nuevo Ladero (Tamaulipas).
 Municipio de Miguel Alemán, municipio de Tamaulipas.
 Ciudad Miguel Alemán, localidad cabecera del anterior municipio.
Miguel Alemán, localidad en el municipio de Bácum (Sonora).
 Miguel Alemán, localidad en el municipio de Hermosillo (Sonora).